Meon mutellinum är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Meon mutellinum ingår i släktet Meon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mutellinum